Splinter kan syfta på:

Splinter Cell – ett datorspel släppt 2002
Splinter (musikalbum av The Offspring) – av The Offspring, släppt 2003
Splinter (musikalbum av Sneaker Pimps) – ett musikalbum från 1999 av Sneaker Pimps
Splinter (TMNT) – rollfigur i Teenage Mutant Ninja Turtles
Splinter (bergstopp i Antarktis)